Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2002 года прошли с 13 по 23 февраля в «Солт-Лейк-Айс-Центре» (название, использовавшееся во время Олимпиады для «Дельта-Центра»).

Соревнования мужчин

16 февраля — 1000 метров

20 февраля — 1500 метров

23 февраля — Эстафета 5000 метров

23 февраля — 500 метров

Соревнования женщин

13 февраля — 1500 метров

16 февраля — 500 метров

20 февраля — Эстафета 3000 метров

23 февраля — 1000 метров

Навигация 

Шорт-трек
Соревнования по шорт-треку в США